Абази — название и фамилия:
Монета и мера веса
 Абази или Абаз — грузинская серебряная монета, чеканившаяся первоначально по образцу персидского аббаси.
 Абази или Аббаси, Абаз — персидская серебряная монета, впервые выпущенная около 1620 года при Аббасе I Великом и весившая 7,7 грамма.
 Абази или Аббаси, Абаз — персидская мера веса, весившая 368 граммов.
Фамилия
 Абази, Алмеда (род. 1992) — турецкая и албанская модель и актриса.
 Абази, Леонит (род. 1993) — косоварский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Абази, Эдуард (род. 1963) — албанский футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника.

Примечания